

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Burq“ beginnt.

Burq 



 Burq, Nicolas (* 1966), französischer Mathematiker

Burqu 
 Burquier, Bernard Alexis (1871–1943), französischer Geistlicher
 Burquier, Grégoire (* 1984), französischer Tennisspieler